Юрий Николаевич Трофимов (1931—1989) — советский казахстанский партийный и государственный деятель.

Карьера 
Уроженец города Вязники Иваново-Вознесенской области.

В 1954 году окончил Московский зоотехнический институт коневодства. Работал зоотехником в Горьковской области.

Член КПСС с 1956 года. В 1962 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 1962 года на партийной и советской работе.

В 1975 году становится председателем исполкома Тургайского областного совета.

В 1978 году переводится на работу в ЦК КП Казахстана, 18 декабря 1978 года X пленумом ЦК КП Казахстана избран секретарём ЦК КП Казахстана.

Освобождён от обязанностей секретаря XVI пленумом 27 марта 1985 года в связи с избранием первым секретарём Актюбинского обкома партии. Возглавлял Актюбинскую областную партийную организацию до смерти в марте 1989 года.

Член Бюро ЦК КП Казахстана. В 1986 году был избран членом ЦК КПСС.

Депутат Верховного Совета СССР 11 созыва.

Награждён орденом Ленина.

Ссылки 
 Некролог

Депутаты Тургайского областного совета
Первые секретари Актюбинского обкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Секретари ЦК КП Казахстана
Члены Бюро ЦК КП Казахстана
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС